El Gran Premi d'Espanya de motociclisme 2009 va ser el tercer gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre l'1 i el 3 de maig del 2009 al Circuit de Jerez a Jerez de la Frontera, Espanya.

Resultats MotoGP

Resultats 250cc

Resultats 125cc 

Espanya
2009